Antonio Alberti (1785 - 1861) foi um botânico  italiano .

Ligações externas
  

Botânicos da Itália